Lakes (Alasca)
 Lakes, Sudão
 Lakes Entrance
 Portage Lakes
 Twin Lakes
 Holiday Lakes
 Wayne Lakes
 Shamrock Lakes
 Three Lakes
 Kawartha Lakes
 Arcadia Lakes
 Chain-O-Lakes
 Crystal Lakes
 Dayton Lakes
 Lino Lakes
 Lauderdale Lakes

Ver também 
 Lake

Desambiguação